Sete Céus - no islamismo, o paraíso
 Sétimo Céu (grupo musical) - de Portugal
 Sétimo Céu (revista) - extinta publicação da Bloch Editores
 Sétimo Céu (peça de teatro)
 Sétimo Céu (Porto Alegre) - bairro

Desambiguação